Франкуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Віла-Верде-душ-Франкуш — парафія.